Por cracking pode estar à procura de:
 Cracking, quebra  de um sistema de segurança
 Crackers, filme norte-americano 
 Craqueamento, denominação de vários processos químicos que consistem na quebra de grandes moléculas de hidrocarbonetos complexos em moléculas mais simples

Desambiguação